Town and Country (Missouri)
 Town and Country (Washington)
 Town 'n' Country

Ver também

Desambiguações de topônimos